Перед початком сезону-1990, структура другої ліги зазнала значних змін. Були створені три буферні зони, переможці яких отримували право виступати наступного року в першій лізі. до західної буферної зони увійшли одинадцять українськиї команд, у тому числі і «Ворскла». Полтавці завершили турнір на 12-му місці.

Найбільше матчів у чемпіонаті провели: Сергій Лукаш, Юрій Дейнеко, Сергій Соловей — по 40, Володимир Прокопиненко — 39, Владислав Немешкало — 37. Кращі бомбардири: Іван Шарій — 9, Ігор Кислов — 7, Володимир Прокопиненко і Сергій Соловей — по 5.

Склад команди 

 Старший тренер: Геннадій Лисенчук (1-9 тури), Віктор Пожечевський.
 Начальник команди: Геннадій Слюсарєв.
 Тренер: Віктор Пожечевський (1-9 тури), Євген Тарасов.

Чемпіонат

Кубок 
У Кубку СРСР 1990/1991 «Ворскла» провела два матчі:

Посилання 
 
 
 Західна буферна зона 1990 на сайті RSSSF
 Всі чемпіонати СРСР у другій лізі (українські зони) на сайті kopanyi-myach.info
 Західна буферна зона 1990 на сайті football.lg.ua
 Буферна зона другої ліги 1990 на сайті footballfacts.ru
 Історія на сайті wildstat 
 Кубок СРСР 1990/1991 на сайті football.lg.ua
 Кубок СРСР 1990/1991 на сайті RSSSF

Сезони ФК «Ворскла» (Полтава)
Сезон 1990 українських футбольних клубів